Changy (Loire)
Changy (Marne)
Changy (Saône-et-Loire)